Дми́трий Никола́евич Ло́птев (5 сентября 1984, Кирово-Чепецк, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, выступавший за несколько клубов высших хоккейных дивизионов России.

Биография 
Родился 5 сентября 1984 года в Кирово-Чепецке. Воспитанник местной «Олимпии» (первый тренер С. Ю. Лихачёв), в которой и начал игровую карьеру. После первого же сезона (2003/2004) был приглашён в клубы Суперлиги. Впоследствии практически в каждом сезоне переходил в новые для себя команды.

В марте 2017 года покинул ижевскую «Ижсталь» после её выбытия на первой стадии кубка «Братина».

Статистика

Примечания

Литература 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Капитан»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Рысь»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Саров»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Южный Урал»